Dramac ist der Familienname folgender Personen:

 Franjo Dramac (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Kristina Dramac (* 2002), österreichische Handballspielerin